Amandine Maissiat (Lyon, 1982) é uma cantora e pianista francesa. 

Integrou o grupo de rock francês Subway, formado por quatro cantoras, entre os anos de 2005 e 2009. Iniciou então a carreira solo, lançando em 2012 o álbum Maissiat. Recebeu em 2013 o Prêmio Barbara, oferecido pelo Ministério da Cultura da França.

Discografia
 2012 - Maissiat (3ème bureau)
 2013 - Tropiques (3ème bureau)
 2013 - Retour aux tropiques (3ème bureau)

Ligações externas
Site oficial

Cantores da França